Костан Зарян (, настоящее имя — Константин (Констандин) Егиазарянц; 2 февраля 1885, Шемаха, Елизаветпольская губерния, Российская империя — 11 декабря 1969, Ереван, Армянская Советская Социалистическая Республика, СССР ) — армянский поэт, прозаик, политический и общественный деятель.

Биография

Ранние годы 
Сын генерала царской армии Хачатура Егиазарянца в «глубоко христианской семье». В самом раннем детстве лишился отца, после чего родственники разлучили мальчика с матерью и передали на попечение в одну русскую семью. Учился в русской гимназии в Баку, потом во французской школе в Париже. С начала XX века учился во французском лицее Парижа. В 1905 году, после окончания лицея в Париже, едет в Бельгию и поступает в Брюссельском свободном университете в Брюсселе, где изучает литературу и философию. Когда в 1908 году за связь с большевиками Зарян был арестован в Мюнхене и брошен в камеру смертников, ректор университета Гийом Дегреф едет в Германию и прилагает огромные усилия для его спасения. Дегреф обращается к пользующимся авторитетом в Европе выдающимся людям Германии, привезя им рекомендательные письма от Эмиля Верхарна. В 1909 году, выйдя из тюрьмы, Костан Зарян возвращается в Бельгию для продолжения учебы и участия в литературной и культурной жизни страны, его произведения начали появляться на французском языке в бельгийских журналах «Le Thyrse» и «La Société Nouvelle».
 
Первые стихи Зарян писал на русском языке, которые в основном были опубликованы в русском журнале журнале «Радуга», издававшемся в Женеве. Начиная с 1910 года переводы его стихотворений и эссе из бельгийских газет и журналов печатались в армянской прессе.

9/22 августа 1910 года константинопольский армянский еженедельник «Азатамарт» печатает в переводе с французского взятую из бельгийского журнала «La Société Nouvelle» одну из статей Заряна, а через месяц извещает своих читателей о его прибытии в Константинополь (ныне Стамбул) из Бельгии. Прибывший из Европы молодой и начинающий писатель, но уже известный местной интеллигенции, сразу же оказывается в самом центре литературной и культурной жизни армян. В Константинополе Зарян берётся за самые разные предприятия. Из периодики он отдаёт предпочтение «Азатамарту», где и было опубликовано всё созданное им в эти годы. Помимо написанных на французском языке и переведённых на армянский стихотворений в прозе и эссе, значительными публикациями Заряна были две обширные теоретические статьи «Новейшие тенденции в литературе — символизм и классицизм» и «Художественная выставка в Константинополе».

Решив изучить язык своих предков, по указанию Верхарна, в 1910 году Зарян направился в Венецию, где три года изучал армянский язык у венецианских мхитаристов на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени, изучая классический и современный армянские языки.

В 1913 году Зарян вновь уехал в Константинополь, где вместе с Грантом Назарянцем пишет и публикует литературное послание-кредо «Воля безумцев», адресованное молодым армянским писателям.

В 1914 совмесно с Даниэлем Варужанон,  и Акоп Ошакан основал журнал «Мехьян», сыгравшее значительную роль в формировании новой армянской литературы. Издание «Мехьяна» прекращается с началом Первой мировой войны, а геноцид армян в 1915 году забирает жизни Варужана и Парсегяна.

Покидание Турции. Жизнь в Европе 
Заряну вместе с семьей удалось бежать в Болгарию на дипломатическом поезде. В октябре 1914 года он оказывается в Софии и переезжает в . Здесь, как и в Софии, у Заряна гостит Иоганнес Лепсиус.

Покинув Болгарию, Зарян едет в Салоники, оттуда в Италию — Бари, Неаполь и, наконец, Рим, где решает развернуть литературную и общественную деятельность. В 1915 в Риме создаёт одно из своих крупных литературных произведений — «Три песни», написанное одновременно на армянском и французском языках. Это три своеобразные поэмы, объединённые в одно целое.

В 1916 году (по другим данным — в 1915) футуристический ежемесячник «L’Erotica», издаваемый в Специи, посвятил отдельный выпуск Армении и опубликовал «Три песни» в переводе с французского писателя Джованни Алессандро Россо (Rosso, 1888—1917). В 1920 году (по другим данным — в 1916) «Три песни» вышли отдельной книгой в серии «Писатели Италии и мира» в издательстве «Карабба» («G.Carabba») и были высоко оценены критикой. Композитор Отторино Респиги создал на этот текст лирические композиции для оркестра, фортепиано и голоса. Это сделало имя Заряна известным в итальянских литературных кругах: живя во Флоренции на вилле Бёклина, которую ему пожизненно предоставила мэрия города, он общался и в течение жизни сохранил дружеские отношения с писателями Винченцо Кардарелли (1887–1959), Филиппо Томмазо Маринетти, Джованни Папини, Лучио Д'Амбра (1880–1939), Соффичи, Арденго и историком Гульельмо Ферреро. Также стаёт дружен с Антоном Джулио Брагалья, Энрико Прамполини и другими.

В связи с выходом в свет своих поэм Зарян получает поздравления и слова напутствия от Рабиндраната Тагора, Мигеля де Унамуно и других известных писателей. Газета «Il Popolo d’Italia» писала: «Среди выпущенных за последние годы книг «Три песни» — самая ценная. Народ, имеющий таких поэтов, достоин стать хозяином своей судьбы», а поэтесса Ада Негри отмечала, что «в поэме есть куски, достигающие божественной красоты, и надо быть признательным автору за сделанный человечеству подарок».

В 1917 году по инициативе Заряна во Флоренции была создана ассоциация «Про-Армения» («Pro Armenia»), и поэт выступал с публичными лекциями, посвящёнными Армении, армянскому народу, искусству и геноциду армян, которые нашли широкий отклик в прессе. Желая привлечь внимание высших европейских политических кругов к судьбе Армении, он добился аудиенции у папы Бенедикта XV и рассказал ему о геноциде армян; папа направил послание к султану Мехмеду V с просьбой о милосердии к армянам и в консистории 6 декабря 1915 года публично выразил протест против массовой резни армян турками.

Кавказ и возвращение в Турцию 
Летом 1919 года Зарян в качестве специального корреспондента итальянских газет «Il Secolo», «Il Messaggero» и «Il Nuovo Giornale» командировался на Кавказ, писал аналитические статьи по политике и серию репортажей под общим названием «Письма с Кавказа» о хаосе и ужасах Гражданской войны, политическом положении Малой Азии, господствовавших в Константинополе настроениях, походе А. И. Деникина. Тогда же впервые приезжает в республику Армения.

Стал членом Российской социал-демократической партии, лично познакомился с Владимиром Лениным, от которого в 1907 году получил рекомендательное письмо к Ж. К. Гюисмансу для поступления в Брюссельский университет. После 1909 года был политическим эмигрантом в Европе, поскольку царское правительство, по доходившим до него сообщениям, запретило его возвращение на Кавказ из-за его революционной деятельности, провёл полтора года в немецкой тюрьме (1907-08). Опубликовал несколько стихотворений на русском языке в революционном журнале «Радуга», публиковал также прозу, стихи и критические очерки на французском языке. Рассказывая об этом периоде своей жизни, Зарян очень критично отзывался о Ленине из-за его оценок армянской интеллигенции.

Был дружен с поэтами, художниками и общественными деятелями, среди них — Гийом Аполлинер, Пабло Пикассо, Георгий Плеханов, Джузеппе Унгаретти, Луи-Фердинанд Селин, Поль Элюар.

Переехав в Стамбул, который был тогда самым главным культурным центром армянской диаспоры, продолжил часто наезжать в Венецию; и во время такой поездки, покидая Стамбул в 1912 году, на корабле встретил свою будущую жену Такухи (Рэйчел) Шахназарян. Они поженились 4 декабря 1912 года в Венеции, а через два месяца вернулись в Стамбул.

Зарян вернулся в Константинополь в конце 1921 года (по другим данным — в 1922 году), где вместе с Ваганом Текеяном, Акопом Ошаканом, Шааном Ртеосом Перперяном и Кегамом Кавафяном начинает издавать новый литературный журнал «Бардзраванк». «Бардзраванк», как и «Мехьян», просуществовал недолго. Опубликовал сборник стихов «Корона дней» (Стамбул, 1922).

Переезд в Армению. Покидание Армении 
В 1920 году, когда была провозглашена Социалистическая Советская Республика Армения, Зарян вернулся во Флоренцию, но осенью 1922 года поехал в советскую Армению вместе с семьёй и обосновался в Ереване. Преподавал в Ереванском государственном университете историю европейской литературы. Первой напечатанной работой писателя в Ереване явилось эссе «Эмиль Верхарн». Писал автобиографический документально-философский роман «Странник и его путь» на армянском языке.

Разочарованный советским строем, 1924 году вновь уехал с семьёй за границу и много ездил по Италии, Франции, США и странам Ближнего Востока. Это был очень насыщенный творческий период жизни Заряна, печатались его крупные художественные произведения. Из-за границы посылает в Армению статьи, которые публикуются в газете «Хорурдаин Айастан» («Советская Армения»). Переживая тяжёлые дни, в Париже основывает журнал по литературе и искусству под названием «Вавилонская башня», в чьих работах приняли участие или изъявили готовность участвовать такие деятели как Рабиндранат Тагор, Пабло Пикассо, Мигель де Унамуно, Фернан Леже, Николае Йорга и другие. По финансовым причинам после второго номера журнал перестал существовать. 

В 1926 году Костан Зарян по приглашению архитектора Мааса едет в Нидерланды — прочесть несколько лекций об армянском искусстве и поэзии, а также на тему «Запад — Восток». Предварительно намеченные три лекции превращаются в цикл лекций, продлившийся на месяцы. Их освещала голландская и армянская пресса. Зарян сотрудничает с бостонским армянским журналом «Айреник», на страницах которого в течение нескольких лет печатаются его крупные художественные произведения — романы «Странник и его путь», «Запад», «Города», «Рабкооп и кости мамонта», «Испания», «Соединенные Штаты Америки», а в газете «Айреник» — множество очерков, статей и эссе по различным вопросам культурыь.

По отчётам итальянской политической полиции, в 1928–1929 он жил с семьёй в Венеции, сотрудничал с болонской газетой «» и поддерживал тесные контакты с венецианскими мхитаристами. В 1934 был корреспондентом итальянских журналов «L’Esame» и «L’Ambrosiano» в Испании; здесь у него зародилась мысль написать книгу «Страны и Боги» в 3 частях (книгах), посвящённую культуре и религии Испании, США и Армении. В 1935–1939 были опубликованы «Испания» (написана в 1934-36 годах) и «Америка»; о существовании книги «В Армении» (или «Армения») до сих пор ничего не известно (либо книга была написана, но по тем или иным причинам не издана, либо же она так и не была написана). Архив писателя недоступен, и невозможно сказать об этом что-либо определённое. В жанровом смысле это необычное произведение, где путевые заметки перемежаются философскими и эстетическими размышлениями; взгляд на мир с точки зрения истории и искусства Армении.

В 1936 Зарян обосновался на Корфу, где основал литературно-философский центр, назвав группу и её участников «Средиземноморцы» (среди них — Стефан Спендер, Лоренс Даррелл и другие). В конце 1930-х годов часто бывал в Риме, где его сын Армен (1914–1994) учился на архитектурном факультете Римского университета. Политическая полиция следила за обеими, подозревая их в участии в антифашистской деятельности. В 1943 в Бостоне опубликовал роман «Корабль на горе». В 1944–1946 читал курс всемирной литературы и арменистики в Колумбийском университете Нью-Йорка, где в 1946 предпринял издание научного журнала «Armenian Quarterly», в котором активно участвуют видные учёные и деятели науки Анри Грегуар, Сирарпи Тер-Нерсесян, Джулиано Бонфанте и другие. В апреле того же года журнал Костана Заряна совместно с Институтом восточной филологии, Институтом истории и журналом «Бюзандиа» организовал научный симпозиум, посвящённый византийско-славянским и восточным культурам, где с докладами выступили Карл Вейцман, Анри Грегуар, Роман Якобсон и другие. С докладом, написанным на французском языке, выступил и Зарян. 

Это время жизни Костана Заряна — долгий период бесконечных переездов и путешествий, во время которых писатель пишет дневник «Наватомар» («Корабельный журнал»). Дневник обретает различную форму и вид — путевые заметки, записные книжки, раздумья, размышления и т.п. В 1948 году он печатает свои «Римские дневники». В 1949 году «профессор Института азиатских проблем Нью-Йорка, известный армянский писатель Костан Зарян» по приглашению французского университета Амстердама едет в Нидерланды. В декабре 1950 года в «Айренике» печатается новый обширный отрывок из «Наватомара» — «Голландский дневник». В октябре 1951 года Костан Зарян переезжает в Бейрут, где читает лекции в Американском университете. Здесь он основывает кафедру армянской культуры и читает лекции об архитектуре, жанрах искусства, философии и особенно истории армянской философии.

Возвращение в Армению 
В июле 1960 года во время своей американской поездки Католикос Всех Армян Вазген I встречается с Заряном (который в то время жил в Калифорнии и читал лекции по истории литературы и философии в университете Беркли) и делает ему официальное предложение о возвращении в Армению. В апреле 1961 года Костан Зарян посещает Армению, где проводит много встреч. 1962 году Зарян вновь переехал в Ереван вместе с семьёй и работал в Музее литературы и искусства (1962–1969). После возвращения Заряна в Ереване был переиздан его знаменитый роман «Корабль на горе» в искажённом виде. Появление романа вызвало большой шум за рубежом, было опубликовано много высказываний, статей и даже издана отдельная книга, в которой сравнивались страницы из бостонского и ереванского изданий. Такая публикация романа, как свидетельствуют дневниковые записи писателя, принесла ему большое огорчение.

В 1968 году по заказу московского журнала «Дружба народов» Зарян пишет автобиографическое эссе «О писателе, месте и времени», которое выйдет в свет, когда писателя уже не будет в живых.

Преподавал историю армянской культуры в Колумбийском университете и редактировал англоязычное периодическое издание The Armenian Quarterly (1946), которое вышло только дважды, но стало первым арменоведческим журналом в Соединенных Штатах. Опубликовал статьи Тер-Нерсесяна, Анри Грегуара, Бонфанте, Мариетты Шагинян. В 1952-54 преподавал историю искусств в Американском университете в Бейруте (Ливан). Преподавал также в Беркли.

Умер в Ереване (по другим сведениям — находясь на лечении в Прибалтике) 11 декабря 1969 года.

Творческое наследие Заряна составляют сотни стихотворений, поэм, романов, новелл, рассказов, драматических произведений, статей и эссе (его эпистолярное наследие ещё не опубликовано).

Семья
Семья Заряна тесно связана с Италией: сын Армен стал знаменитым архитектором и работал в Риме, в 1960-е годы взялся за исследование религиозной армянской архитектуры, результатом которого стали многочисленные книги «Документы об армянской архитектуре» (), изданные в Милане с конца 1980-х годов на итальянском и армянском языках; дочь Нварт (1917, Флоренция – 2005, Санта-Маринелла около Рима) училась во Флоренции, участвовала в движении итальянского Сопротивления, стала знаменитым скульптором.

31 августа 1934 года женился второй раз на американской художнице Фрэнсис Брукс.

У него осталось трое детей от первого брака, Вахе, Армен и Неварт, и сын от второго брака Ованес.

Сын — Армен Константинович — стал известным архитектором.

Библиография 
 Zarian C. Tre canti per dire i dolori della terra e i dolori dei cieli. La Spezia: L’Eroica, 1916; 2-е изд.: Lanciano: Carabba, 1920
 Respighi O. La mamma è come il pane caldo: antica poesia popolare armena di C. Zarian. Milano: G. Ricordi & C., 1922
 Idem. No, non è morto il figlio tuo: poesia popolare armena di C. Zarian. Milano: G. Ricordi & C., 1922
 Idem. Primavera: Poema Lirico. Testo di C. Zarian. Roma: Squarci D. e Figli, 1923

Память

Литература 
 
 
 

Серебряков К., Сквозь ненастья судьбы, «Литературная газета», 1966, 31 мая;
Костанян А., Костан Зарян, «Литературная Армения», 1969, № 10;
Теракопян Л., Выбор пути — обретение родины, «Литературное обозрение», 1973, № 1;
Durrell L., Prospero’s cell, L., 1945.

Примечания

Ссылки 
 
 Леонардо-да-Винчи бывал в Армении — Костан Зарян

Поэты Армении